Омдурма́н ( — Умм-Дурман) — второй по величине город Судана. Расположен на противоположном столице Судана — Хартуму — берегу реки Нил. Население Омдурмана (без агломерации) составляет свыше 2,8 миллиона человек (по данным на 2012 год). Город является коммерческим центром государства.

История 
В 1884 году глава антиколониального восстания, вошедшего в историю как «восстание махдистов», Мухаммад «Махди» Ахмад основал свой военный штаб в деревне Омдурман, располагавшейся на противоположном берегу Нила от административного центра Судана — Хартума. После смерти Мухаммада Ахмада в 1885 году от тифа его преемник, Абдаллах «Халифа» ибн Мухаммад, провозгласил Омдурман столицей государства.

В сражении при Омдурмане английские войска под командованием Горацио Герберта Китченера разбили наголову повстанческие силы и обеспечили восстановление британского контроля над Суданом.

География 
Расположен на реке Белый Нил, на высоте 390 м над уровнем моря. Входит в городскую агломерацию с Хартумом и Северным Хартумом.

Климат

Население 
По оценочным данным на 2010 год население Омдурмана составляет 2 577 780 человек.

Динамика населения города по годам:

Галерея

Города-побратимы 
  Харгейса, Сомалиленд
  Хартум, Судан

Примечания

Литература 
 

Города Судана
Омдурман